Trampus ist der Name von

 Danijel Trampus, Kroatischer Fußballschiedsrichter	
 Graziella Trampus (* 1965), italienische Basketballspielerin
 Ulrike Trampus  (* 1970), deutsche Journalistin